Ishockey vid olympiska vinterspelen 1994 spelades i Lillehammer i Norge, och vanns av Sverige före Kanada och Finland. Detta var första gången som en olympisk ishockeyfinal avgjordes på straffslag. Efter en fräck straff av Peter Forsberg och en benparad av Tommy Salo på Paul Kariyas påföljande straff stod Sverige som segrare.

Medaljfördelning

Slutställning 
  Sverige
  Kanada
  Finland
  Ryssland
  Tjeckien
  Slovakien
  Tyskland
  USA
  Italien
  Frankrike
  Norge
  Österrike

Kvalificering 
De topp-elva placerade lagen från VM 1993 var direktkvalificerade till turneringen. För att utse ett tolfte lag till turneringen genomfördes en kvalificeringsomgång. Till turneringen bjöds de två topplacerade lagen från B-VM 1993, Storbritannien och Polen, ettan från C-VM, Lettland, det bäst placerade laget från Asien, Japan samt Slovakien. Slovakien bjöds in som ett nybildat internationell lag efter delningen av Tjeckoslovakien.

Slutställning

Matcher 
Alla matcher spelades i Sheffield, Storbritannien.

Gruppspel  

De tolv lagen som kvalificerat sig delades upp i två grupper. De fyra bäst placerade klagen från respektive grupp gick vidare till slutspel medan De sämst placerade lagen fick spela i placeringsomgång för att avgöra placeringarna nio till tolv.

Matcherna spelades i Gjøvik Olympiske Fjellhall, Gjøvik, samt i Håkons Hall, Lillehammar.

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Semifinaler

Match om tredjeplats

Final

Placeringsmatcher

Placeringsmatcher  (placeringar 9 till 12) 

Match om elfteplats

Match om niondeplats

Placeringsmatcher  (placeringar 5 till 8) 

Match om sjundeplats

Match om femteplats

Källor

Fotnoter

Externa länkar

Sveriges lag firas efter vinsten, SVT:s öppna arkiv)